

Geografia 
Cushman – città dell'Arkansas
Cushman – località dell'Oregon

Altro 
Cushman – Azienda